Pieter Bruegel (starszy) (1525-1569)
 Pieter Brueghel (młodszy) (1564-1637)